Ulica Zwierzyniecka w Białymstoku
 Ulica Zwierzyniecka w Krakowie
 Ulica Zwierzyniecka w Poznaniu
 Ulica Zwierzyniecka w Tarnobrzegu
 Ulica Zwierzyniecka w Warszawie

Zwierzyniecka